La Coupe de la Fédération 1970 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Fribourg-en-Brisgau du 19 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face à l'Allemagne de l'Ouest (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 22 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. Dix équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1970 (tournoi masculin)
 Fed Cup

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1970
Fed Cup
Federation, Coupe de la
Compétition de tennis en Allemagne
Sport en Allemagne en 1970
Sport en mai 1970